Canada
 Westville – città della Nuova Scozia
 Stati Uniti d'America
 Westville – città della Contea di Holmes, Florida
 Westville – villaggio della Contea di Vermilion, Illinois
 Westville – città della Contea di LaPorte, Indiana
 Westville – borough della Contea di Gloucester, New Jersey
 Westville – città della Contea di Franklin, New York
 Westville – città della Contea di Adair, Oklahoma
 Sudafrica
 Westville – città della Municipalità metropolitana di Ethekwini